

Toponymes

Simonds, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick du comté de Carleton.
Simonds, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick du comté de Saint-Jean.

Patronyme 
  
 Charles Simonds (1945-), artiste et sculpteur américain ;
 , homme politique canadien ;  
 Guy Simonds, lieutenant-général canadien et commandant le 2e Corps canadien lors de la Seconde Guerre mondiale (1903-1974) ;
  (1883–1945), syndicaliste britannique ;
 Robert Simonds, producteur américain (né en 1966).

Voir aussi
 Simonds Farsons Cisk, une brasserie maltaise

Patronyme anglais